A Vály településnév két községet takar:

Alsóvály a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában.
Felsővály a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában.